Ladislao V (el Póstumo) () (Komárom, 22 de febrero de 1440-Praga, 23 de noviembre de 1457), trigesimosegundo Rey de Hungría (1444-1457), Rey de Bohemia (1453-1457) y con el nombre de Ladislao I Duque de Austria (1440-1457). Hijo de Alberto de Hungría y de Isabel de Luxemburgo. Siguiendo la costumbre de dar el nombre de Ladislao a ilustres miembros de las familias reales, a pesar de que este rey pertenecía a la Casa de los Habsburgo, su madre honró al culto del rey San Ladislao I de Hungría, figura de gran relevancia para la Casa de Anjou y para Segismundo de Luxemburgo en Hungría en los siglos XIV y XV.

Biografía

El infante coronado 
Nacido en Komárom, Hungría, poco después de que muriera su padre, recibió el ducado de Austria, pero no así el trono del Sacro Imperio Romano Germánico, el cual ocupó el Rey de Romanos, su tío segundo Federico III de Habsburgo. Para ser coronado rey húngaro también tuvo serios inconvenientes, pues al poco tiempo después de nacer, la nobleza húngara encabezada por el Nádor de Hungría Lorenzo Hédervári llamó al rey polaco Vladislao III Jagellón para que ocupase el trono de Hungría, ya que un recién nacido con un regente que gobernase en su nombre no era una situación viable en ese momento.

Justo después de su nacimiento, su madre Isabel de Luxemburgo se apresuró a convencer a una parte de la nobleza húngara, encabezada por Ulrico II de Celje, Nicolás Újlaki y Ladislao Garai, y al arzobispo de Esztergom Dionisio Szécsi, de coronar a su hijo Ladislao. Sin embargo, como la ceremonia se podía realizar únicamente usando la Santa Corona húngara, y ésta aún estaba custodiada en el castillo de Visegrád, la reina embarazada había enviado a su dama de compañía de mayor confianza y a la vez la nodriza de su hija, Helena Kottanner, para que robase la joya real. Luego de ocultarla dentro de la funda de un cojín carmesí y perder casi toda la caravana en el viaje de regreso al intentar cruzar el Danubio congelado, Helena Wofram finalmente llegó a entregarle la santa corona a la reina, que dio a luz esa misma noche. La ceremonia de coronación se llevó a cabo el 15 de mayo de 1440 en Székesfehérvár, donde el recién nacido fue investido con el poder real húngaro, mientras el arzobispo sostenía la Santa Corona sobre su cabeza, estando en brazos de Helena Kottanner.

Pero el título de rey del pequeño neonato no será algo fácil de mantener, pues el 29 de julio de 1440, el rey polaco Vladislao III Jagellón fue a la asamblea de Buda y forzó a los nobles a escogerlo nuevamente rey húngaro. Ante esto la reina viuda huyó con su hijo a Bratislava, y como muchos nobles húngaros no la apoyaron, continuó su viaje hacia el Duque de Estiria Alberto VI, y luego hacia el hermano de este, Federico III de Habsburgo, quienes cuidaron del pequeño rey y de su madre. El comandante mercenario checo Jan Jiskra, que había sido leal al fallecido rey Alberto y a Segismundo, protegió a la reina y a su hijo, invadió con sus tropas bohemias el norte de Hungría y se hizo dueño de muchas ciudades. Con esta estrategia pretendía presionar al nuevo rey húngaro Vladislao y a su protector, el comandante del ejército Juan Hunyadi, a que reconociesen al recién nacido Ladislao como el legítimo heredero del trono de Hungría.

Un niño en el trono 
En 1444 sucedió la cruenta batalla de Varna, donde Vladislao I murió, y el trono húngaro quedó nuevamente vacante. Ante esto, Ladislao el Póstumo fue coronado como Ladislao V de Hungría a sus 4 años de edad, convirtiéndose Juan Hunyadi en regente del reino en su nombre. La nobleza húngara lo apoyó, hallándose entre sus protectores los poderosos Nicolás Újlaki, el Nádor húngaro, y Ladislao Garai, el voivoda de Transilvania.

Después de un interregno, la nobleza checa accedió a entregarle a Ladislao la corona checa, siendo este el único heredero legítimo. De esta manera, Ladislao fue coronado en 1453 como rey de Bohemia a la edad de 13 años, continuando Juan Hunyadi como regente de los dos poderosos Estados.

Ante el peligro que representaba Ulrico de Celje (primo de la madre del rey), asesor de Ladislao V, el 28 de septiembre de 1453 Juan Hunyadi y Jorge de Poděbrady, el regente checo, acuerdan alejarlo de la presencia del rey y también llevarse al pequeño monarca a Praga. En esa nueva residencia, Poděbrady cuidaba de Ladislao, prácticamente manteniéndolo como su rehén, mientras Juan Hunyadi se hacía con el poder absoluto de Hungría. Sin embargo, Ulrico de Celje volvió a conseguir acercarse a Ladislao y comenzó la guerra por el poder contra Juan Hunyadi.

Ladislao V y Ladislao Hunyadi 

El 6 de febrero de 1455, Ladislao llegó a la capital húngara, pero por el recibimiento frío y la situación incómoda, se marchó a Viena. El clima de tensión siguió empeorando, y el 11 de agosto de 1456 murió Juan Hunyadi, por lo que se convocó una asamblea general en Futak en octubre de ese mismo año, donde Ulrico de Celje fue nombrado regente de Hungría. En la asamblea hizo acto de presencia Ladislao Hunyadi, el hijo mayor del fallecido héroe húngaro, prometiendo la entrega de Belgrado como propiedad real, y que no exigiría ningún territorio real administrado por su padre en vida.

El rey Ladislao V arribó a Belgrado en barco desde Futak con 4000 soldados el 8 de noviembre de 1456, naturalmente, en su compañía venía también Ulrico II de Celje. Al mismo tiempo, Ladislao Hunyadi y su tío Miguel Szilágyi se dirigieron por vía fluvial hasta el rey. Luego de llegar a Belgrado, Ladislao Hunyadi llamó al castillo al rey y a De Celje, pero antes de que sus escoltas entrasen a la fortaleza, los portones fueron cerrados ante sus narices.

Al día siguiente, luego de un breve intercambio de palabras, Ladislao Hunyadi mató a Ulrico de Celje y obligó a Ladislao V a nombrarlo capitán general del ejército húngaros. Entonces regresó Ladislao Hunyadi con el joven rey y en su camino hacia Buda hicieron una parada en Temesvár, donde la viuda de Juan Hunyadi, Isabel Szilágyi, hizo jurar a Ladislao V que jamás tomaría venganza por el asesinato de Ulrico de Celje.

A pesar de ello, una vez que estuvo en Buda, se rodeó de los nobles que lo apoyaban, y el 16 de marzo de 1457 se emitió un veredicto real, donde Ladislao Hunyadi debería ser capturado y ejecutado. Ante el peligro que representaba una guerra civil que estallaría a mano de Miguel Szilágyi y todos los partidarios de los Hunyadi, el rey Ladislao V abandonó el reino y se llevó consigo a Matías Corvino, el pequeño hijo de Juan Hunyadi.

Ladislao V llegó a Praga en septiembre de 1457 y comenzó los preparativos para su compromiso en matrimonio con Magdalena, la hija del rey Carlos VII de Francia. Sin embargo, repentinamente el joven rey húngaro de 17 años murió por causas desconocidas. Se presume que pudo haber muerto por peste bubónica, leucemia o por envenenamiento.
   
Al morir sin descendencia, la rama Habsburgo de Austria se extinguió y dicho territorio pasó a la casa leopoldina de Estiria, Carintia y Carniola, en la persona del emperador Federico III. Jorge Poděbrady continuó como regente de Bohemia, y en Hungría, tras largas negociaciones, el hijo del fallecido regente Juan Hunyadi, Matías Corvino, fue elegido rey húngaro. Poděbrady lo liberó en 1458, tras prometérsele que Matías desposaría a su hija.

Antepasados 

}}

Referencias

Bibliografía 
 Mollay Károly (ford.): A korona elrablása, Kottanner Jánosné emlékirata 1439-1440, Magyar Helikon, Budapest, 1978.
 Szilágyi Sándor szerk.: A magyar nemzet története III. kötet, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest, 1895.

Reyes de Hungría del siglo XV
Reyes de Hungría (Casa de Habsburgo)
Reyes de Bohemia (Casa de Habsburgo)
Duques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XV
Eslovacos
Hijos póstumos
Reyes de Bohemia del siglo XV
Reyes de Croacia (en unión con Hungría)